Хуанфран је хипокористик шпанског имена Хуан Франсиско. Може да се односи на:
 Хуанфран (фудбалер, рођен 1976)
 Хуанфран (фудбалер, рођен 1985)
 Хуанфран (фудбалер, рођен 1988)